Серебрянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым 
 Серебрянское сельское поселение — входит в Раздольненский район.

Ленинградская область 
 Серебрянское сельское поселение — входит в Лужский район.

Новосибирская область 
 Серебрянское сельское поселение — входит в Чулымский район.

Омская область 
 Серебрянское сельское поселение — входит в Горьковский район.

Пермский край 
 Серебрянское сельское поселение — входит в Гайнский район.
